Emilio Garrastazu Médici, oud-president van Brazilië
 Presidente Médici (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Presidente Médici (Rondônia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia